Ежи Дембский (; 23 апреля 1668—5 марта 1733, Кросно) — польский иезуит, , .

Шляхтич герба Радван.

Вступил в Орден иезуитов в 1684 году. послушничество проходил в Кракове. Позже изучал риторику в католической коллегии в Люблине, философию — в Калише и теологию — в Кракове.

В 1697 году был рукоположен. Служил преподавателем многих иезуитских школ. В 1724—1728 годах был ректором коллегии в Перемышле. С 1731 года — ректор коллегии в Кросно.

Автор проповедей и духовных сочинений, в том числе «Трактата о добродетели и таинстве покаяния» («Tractatus theologicus devirtute et sacramento poenitentiae traditus»).

Избранные сочинения 
 Trybunał Niebieski Na Ziemi…
 Troiaki Pokłon Kaznodzieyski Niedzielny, Bogu w Troycy Swiętey Iedynemu Oddany…

Литература 
 Encyklopedia wiedzy o Jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564—1995, oprac. J. Grzebień SJ, Kraków 1996.
 Ks. L. Grzebień SJ; hasło: «Dębski Jerzy», w: Słownik polskich teologów katolickich, red. E.H. Wyczawski OFM, t. I, Warszawa 1982.

Иезуиты Польши
Ректоры
Духовные писатели